Dobkowski
 Bolesław Dobkowski – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Antonina Dobkowska  - polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Wincenty Dobkowski - polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Mieczysław Dobkowski - polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Tadeusz Dobkowski - polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Dariusz Dobkowski – polski aktor
 Jan Dobkowski – polski artysta malarz
 Wiesław Dobkowski – polski polityk